Кома́ндование экспедицио́нных сил Кана́ды (, ) — оперативная составляющая Канадских вооружённых сил для действий за пределами Канады.

В октябре 2012 года Командование Канады, Командование экспедиционных войск Канады и Командование оперативной поддержки Канады были объединены в Командование совместных операций Канады.

Находясь в структуре Канадских вооружённых сил, Командование экспедиционных сил Канады являлось объединённым командованием, отвечающим за все международные операции Канадских вооружённых сил, за исключением операций, проводимых лишь подразделениями Командования войск специального назначения Канады.

Операции 
Командование Канады отвечало за внутренние операции, а Командование экспедиционных войск Канады объединяло под одним командованием морские, сухопутные и воздушные войска для проведения гуманитарных, миротворческих или боевых операций в любых регионах мира, где это требуется.

Командование экспедиционных войск Канады, штаб-квартира которого находилась в Оттаве, отвечало за образцовые объединённые учения и итоговую аттестацию личного состава для обеспечения его должной тренировки и готовности к проведению заграничных операций.

Примечания

Ссылки 
 

Вооружённые силы Канады
Воинские части и формирования, созданные в 2006 году
Появились в 2006 году в Канаде